Шитики — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Шитики — деревня в Глубокском районе Витебской области.

Россия 
 Шитики — деревня в Островском районе Псковской области.
 Шитики — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Шитики — деревня в Велижском районе Смоленской области.
 Шитики — деревня в Оленинском районе Тверской области.

См. также 
 Шитик